Prejudice – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Moore
Prejudice – film del 1922 diretto da Joseph Belmont
Prejudice – film del 1949 diretto da Edward L. Cahn
Prejudice – film tv del 1988 diretto da Ian Munro